Olivecrona ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Olivecrona (1891–1980), schwedischer Chirurg
 Karl Olivecrona (1897–1980), schwedischer Jurist und Rechtsphilosoph